

Biografia 
Nata in Spagna, ha vissuto in Italia, dove ha studiato e si è formata professionalmente.

Nel 2003 partecipa a Miss Universo Italia, vincendo il concorso; l'anno seguente partecipa a Miss Universo, vincendo il titolo di Miss Congeniality (vinto dalla candidata votata come la più simpatica tra le concorrenti). Successivamente per tre anni studia recitazione presso la scuola teatrale professionale Quelli di Grock.

Nel 2006 debutta sul grande schermo con il film A due calci dal paradiso, regia di Fabio Martina, nel ruolo di Daniela. Nel 2007 è protagonista, con il ruolo di Albena, del film Il tredicesimo uomo, diretto da Ettore Pasculli, con Gianfelice Facchetti.

Filmografia 
 A due calci dal paradiso, regia di Fabio Martina (2006)
 Il tredicesimo uomo, regia di Ettore Pasculli (2007)
 Lupo della notte, regia di Giovanni Ficetola e Matteo Fontana (2011)

Collegamenti esterni 
 

Concorrenti di Miss Universo 2004